Звегинцов (Звегинцова) — русская фамилия. Известные носители:

Звегинцов 
 
 
 Звегинцов, Иван Александрович (1840—1913) — вице-губернатор Воронежа и губернатор Курска.

Звегинцова 
 Звегинцова, Наталья Ивановна (1883—1920) — фрейлина, участница Первой мировой войны, сестра милосердия.

См. также 
 Звегинцев, Владимир Андреевич (1910—1988) — советский лингвист
 Звегинцево
 Звягин